Pleasant Island ist:

Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Island (Alaska)
 Pleasant Island (Arkansas)
 Pleasant Island (Maine)
 Pleasant Island (Montana)
 Pleasant Island (New Hampshire)
 Pleasant Island (Wisconsin)

Außerdem:
 bis 1888 Name der südpazifischen Insel Nauru